Nassiri est un patronyme porté notamment par :

 Davoud Nassiri (1921-), arbitre iranien de football ;
 Mohammad Nassiri (1945-), haltérophile iranien ;
 Nematollah Nassiri (1911-1979), général des forces armées iraniennes.

Patronyme iranien